Sapong ist der Familienname folgender Personen:

 C. J. Sapong (* 1988), US-amerikanischer Fußballspieler
 Zarinae Sapong (* 1998), Sprinterin von den Nördlichen Marianen